Чемпионат Нидерландов 2007 прошёл в Хилверсюме с 16 по 28 июня 2007 года.

 Категория: 12-я (средний рейтинг: 2533).

Сергей Тивяков победил Даниэля Стеллвагена в тай-брейке в быстрые шахматы со счётом 1½ : ½.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Нидерландов по шахматам
2007 год в шахматах
Июнь 2007 года
Спорт в Нидерландах в 2007 году
Спортивные соревнования в Хилверсюме